Titansulfat steht für mehrere chemische Verbindungen bestehend aus Titan- und Sulfationen:

 Titan(III)-sulfat Ti2(SO4)3 CAS-Nr.: 10343-61-0
 Titan(IV)-sulfat Ti(SO4)2 CAS-Nr.: 13693-11-3, nur beständig in Lösung von konzentrierter Schwefelsäure